Хуан Гарсија има више значења:

 Хуан Гарсија (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хуан Гарсија (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хуан Гарсија (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хуан Гарсија (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хуан Гарсија (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику